Sviatopolk Iziaslavitch (en  et en ), dit , est un grand-prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1050 et mort le  à Vychhorod), qui régna de 1093 à 1113.

Fils d' et de Gertrude de Pologne, il est également prince de Novgorod de 1078 à 1088 et prince de Tourov de 1088 à 1093.

Peu populaire, sa vie est marquée tout au long de son règne par la rivalité et la lutte incessante entre lui et son cousin .

Biographie 
Né en 1050, et fils d' et peut-être de Gertrude de Pologne (épouse de son père), ou bien d'une esclave d'Iziaslav, il est baptisé du nom chrétien de « Michel ». Durant la vie de son frère Iaropolk, Sviatopolk n'est pas au départ considéré comme un futur héritier pour le trône de Kiev.

En 1069, il est envoyé à Polotsk, ville récemment prise par son père au prince local Vseslav, où il passe dix ans (de 1078 à 1088), dirigeant la ville de Novgorod. Après la mort de son frère, il devient maître de la ville de Tourov (qui resta en possession de ses descendants, les Ostrogski, jusqu'au ).

Il devient grand-prince de Kiev à la mort de  en 1093. En 1094, Sviatopolk avait conclu la paix avec les Polovtses et épousé la fille de leur prince Tougorkan.

En novembre 1097, se tient le Congrès de Lioubetch (aujourd'hui en Ukraine) entre princes riourikides, qui le confortent dans ses pouvoirs et titres de Grand Prince de Kiev.

En 1099, son allié Coloman de Hongrie est battu par son cousin et ennemi , allié au khan polovtse Boniak.

En 1107, il écrase près de Loubny les Polovtses de Boniak et Sharukan.

Il meurt le  à Vychhorod (aujourd'hui oblast de Kiev). Il est inhumé à l'église Saint-Michel qu'il avait fondée en 1108. Après sa mort, les citoyens de Kiev mènent une rébellion contre les marchands juifs et les fonctionnaires varègues, qui spéculaient sur le prix du grain et du sel.

Famille

Unions et descendance 
 se marie tout d'abord à une princesse de Bohême (de la dynastie des Přemyslides), avec qui il eut :
 Zbysława, qui épouse (le ) , duc de Pologne ;
 Predslava, qui épouse (le ) le prince Almos de Hongrie ;
 Anna (meurt en 1136), qui épouse Sviatoslav Davydytch de Tchernihiv, et devient nonne après la mort de son mari ;
 Iaroslav (meurt en 1123), devient Prince de Volynia et de Tourov et se marie trois fois, à une hongroise, une polonaise et une princesse de Kiev.

En 1094, il se marie à nouveau à Olena, une fille du Khan Tugorkan des Polovtses, avec qui il eut:
 Maria, qui épouse Piotr Włostowic, châtelain de Wrocław et palatin polonais ;
 Briatchislav (1104–1127), aurait peut-être pris le trône de Tourov à son demi-frère Iaroslav (de 1118 à 1123) ;
 Iziaslav (meurt en 1127), Prince de Tourov supposé en 1123.

Certaines sources affirment que Sviatopolk eut également un autre fils hors-mariage, Mstislav, qui régna sur Novhorod-Siverskyï de 1095 à 1097, puis plus tard sur la Volhynie (de 1097 à 1099), avant d'être assassiné à Volodymyr-Volynsky.

Ancêtres

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 Michel Heller : Histoire de la Russie et de son Empire, 2015, Éd. Tempus Perrin, 
 .

Article connexe 
 Liste des souverains de Kiev

Liens externes 
 

Sviatopolk02
Sviatopolk02
Sviatopolk02
Sviatopolk02
Sviatopolk02
Sviatopolk02
Sviatopolk02
Personnage du Dit de la campagne d'Igor
Monarque de Russie du XIIe siècle
Prince de Novgorod